Der Space Launch Complex 1 (SLC-1, gesprochen „Slick One“) ist ein ehemaliges Startgelände auf der heutigen Vandenberg Space Force Base in Kalifornien, USA.

Der Startkomplex besteht aus den zwei Startplattformen. Im Gegensatz zu den Startanlagen an der Ostküste der USA, wie Cape Canaveral SFS und Kennedy Space Center, erlaubt die von Ost nach West verlaufende Küstenlinie Nutzlasten in polare Umlaufbahnen zu starten.

Beide Startplattformen wurden im Jahr 1958 gebaut. Die Rampen SLC-1E und SLC-1W hießen ursprünglich Launch Pad 75-3-5 bzw. Launch Pad 75-3-4. Im Jahr 1966 erfolgte dann die Umbenennung in Space Launch Complex 1.

In den 1960er und 1970er Jahren wurden von hier aus hauptsächlich Keyhole-Spionagesatelliten gestartet.

Startliste

Weblinks 
 

Raketenstartplatz (Raumfahrt)
Space Launch Complex 01
Militärische Raumfahrt der Vereinigten Staaten